Тайва́ньские языки́ — языки коренных жителей Тайваня австронезийской семьи. В настоящее время составляют около 2 % населения острова. Из них далеко не все владеют своими родными языками. Из 26 известных тайваньских языков, по крайней мере, 10 уже исчезли, а ещё 4—5 находятся под угрозой исчезновения.

Аборигенные языки Тайваня представляют особый интерес для сравнительно-исторической лингвистики, поскольку её данные говорят о том, что Тайвань являлся местом происхождения всей австронезийской семьи. Эта гипотеза в последнее время получила подкрепление благодаря данным популяционной генетики. По мнению Р. Бласта, тайваньские языки представляют собой девять из десяти известных ветвей австронезийской семьи, при этом к оставшейся ветви, малайско-полинезийской, относятся около 1200 языков за пределами Тайваня.

Недавняя история 

Все коренные тайваньские языки постепенно вытесняются китайским языком, в том числе его диалектными вариантами. Во второй половине XX в. — начале XXI в. правительство Тайваня развернуло программу стимулирования малых народов острова, включающую преподавание тайваньских языков как первых языков в местных школах. Тем не менее, результаты этой инициативы оказались разочаровывающими. На Тайване при поддержке правительства создаются обучающие сайты, позволяющие бесплатно изучать языки коренных народов Тайваня онлайн.

Порядок слов 
Для большинства языков характерен по­ря­док слов с пре­ди­ка­том на 1-м мес­те: как «пре­ди­кат + объ­ект + субъ­ект» (напр., в ата­яль­ском языке), так и «пре­ди­кат + субъект + объект» (напр., в языке ка­на­ка­на­бу). Од­на­ко в язы­ках тхао, па­зех и сай­си­ят имеется по­ря­док «субъект + пре­ди­кат + объект».

Перечень языков 
В ряде случаев трудно провести грань между собственно языком и диалектом, в связи с чем между специалистами существуют споры по поводу классификации этих языков, особенно исчезнувших, о которых имеются только фрагментарные сведения. Приведённый ниже перечень не является окончательным и исчерпывающим.

Живые языки 
 Атаяльский язык
 Бунунский язык (высокая степень диалектной раздробленности)
 Амисский язык (высокая степень диалектной раздробленности, иногда диалекты считаются отдельными языками)
 натаоранский язык
 
 Канаканабский язык (канаканабу; исчезающий)
  (в ряде источников рассматривается как исчезающий, хотя дальнейшие исследования могут опровергнуть это мнение)
 
 
 Пуюмский язык (пуюма)
  (высокая степень диалектной раздробленности)
  (исчезающий)
  (Seediq, Truku)
 Тао (также известен как ями)
  (тхаойский; исчезающий)
 Цоуский язык (цоу)

Исчезнувшие языки 
  (бабуза)
 
 
 Кулунский язык
 Макатао
  (вымер в начале XXI века)
 Папорский язык (папора)
  (сирая; сохранилась письменность, позже утраченная; энтузиасты пытаются возродить язык)
 
 Таокасский язык
 Хоанья

Письменность 
Для записи тайваньских языков используется латинский алфавит, утверждённый в 2005 году. В таблице показано, какие буквы (верхняя строка) в алфавите какого языка используются и каким звукам они соответствуют.

См. также 
 Эрин Асай — японский лингвист, специалист по языкам тайваньских аборигенов

Примечания

Литература 

 Tsuchida, S. (2003). Kanakanavu texts (Austronesian Formosan). [Osaka?: Endangered Languages of the Pacific Rim].
 Zeitoun, E. (2002). Nominalization in Formosan languages. Taipei: Institute of Linguistics (Preparatory Office), Academia Sinica.
 Mackay, G. L. (1893). Chinese-Romanized dictionary of the Formosan vernacular. Shanghai: Printed at the Presbyterian Mission Press.
 Happart, G., & Hedhurst, W. H. (1840). Dictionary of the Favorlang dialect of the Formosan language. Batavia: printed at Parapattan.

Ссылки 

 Academia Sinica’s Formosan Language Archive project
 Linguistics and Formosan Languages
 Map: Formosan Languages and Yami (PDF)

Тайваньские языки
Языки Тайваня